L'Esprit nouveau peut désigner :
 L'Esprit nouveau, une revue d'architecture fondée par Le Corbusier, Amédée Ozenfant et Gaston Goor en 1920.
 L'Esprit nouveau, un livre philosophique d'Edgar Quinet paru en 1875.
 L'Esprit nouveau et les poètes, Conférence donnée au Vieux Colombier, le .

L'Esprit nouveau est également le nom donné à la politique d'apaisement religieuse menée en France par les républicains modérés dans les années 1893-1898.

Notes et références